Miejscowości w USA:
 Niangua – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Webster
Gminy w USA:
 Niangua (ang. Niangua Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Camden
 Niangua (ang. Niangua Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Webster